Schimansky ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Schimansky (1912–2010), deutscher Philologe und Pädagoge
 Hanns Schimansky (* 1949), deutscher Zeichner und Druckgrafiker
 Herbert Schimansky (* 1934), von 1982 bis 1999 Richter am Bundesgerichtshof

Sonstiges:
 Mount Schimansky, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Schimanski
 Schymanski
 Szymański
 Schymainski